Илья Шатуновский: Шатуновский, Илья Борисович (1949—2019) — российский учёный, лингвист.
 Шатуновский, Илья Миронович (1923—2009) — советский писатель-юморист, фельетонист и сатирик, журналист.